Estado (del latín status) puede referirse a:

Física 
 Estado de la materia, las distintas formas de agregación que puede adquirir la materia. Los ejemplos típicos son los sólidos, los líquidos y los gases.
 Estado de agregación de la materia, distintos estados o fases que pueden obtenerse, para cualquier sustancia o mezcla, modificando sus condiciones de temperatura o presión.
 Estado físico, cada una de las situaciones o formas físicamente distinguibles mediante la medición de alguna(s) propiedad(es) en que puede adoptar un sistema físico.
 Estado cuántico, la descripción del estado físico que en un momento dado tiene un sistema físico en el marco de la mecánica cuántica.
 Estado termodinámico, un conjunto de los valores que toman las propiedades de un sistema termodinámico que deben ser especificadas para reproducir el sistema.
 Estado estacionario, el de un sistema físico cuyas características no varían con el tiempo.
 Estado fundamental, estado de un átomo, de un núcleo o, en general, de cualquier sistema cuántico, correspondiente a su energía más baja.
 Estado excitado,estado de un átomo, de un núcleo o, en general, de cualquier sistema cuántico, cuya energía es superior a la del estado fundamenta.
 Estado degenerado,cada uno de los estados que corresponden a una misma energía total en un sistema cuántico degenerad
 Estado (análisis funcional), en una C-estrella-álgebra, es una funcional lineal positiva de norma 1.

Biología 

 Estado de conservación, una medida de la probabilidad de que una especie continúe existiendo.

Medicina
 Estado de salud
 Estado febril en el curso de una enfermedad.

Ciencias políticas, sociales y jurídicas 
 Tercer estado o estado llano.
 Estado del reino, cada una de las clases o brazos de él, que solían tener voto en Cortes.
 Estados Generales, institución representativa de los estamentos durante el Antiguo Régimen, en Francia y los Países Bajos.
 Estado civil (soltero, casado, viudo o divorciado), situación de las personas físicas determinada por sus relaciones de familia.
Estado de necesidad,situación de grave peligro, por cuyo urgente remedio se exime de responsabilidad penal en ciertas circunstancias, entre las cuales la más significativa es que el mal causado no sea mayor que el que se trata de evita.
 Estado de prevención, a primera y menos grave de las situaciones anormales reguladas por la legislación de orden públic.
 Estado de alarma
 Estado de excepción
 Estado de emergencia
 Estado de sitio
 Estado de guerra,de una población en tiempo de guerra, cuando la autoridad civil resigna sus funciones en la autoridad militar.

Sujeto político

 Estado,forma de organización política, dotada de poder soberano e independiente, que integra la población de un territorio o conjunto de los órganos de gobierno de un país soberan.

Las denominaciones que califican política o históricamente al Estado:
 Proto-Estado.
 Estado de la Antigüedad o en la Antigüedad.
 Ciudad-estado.
 Estado imperial.
 Estado helenístico.
 Estado medieval.
 Estado feudal.
 Estado moderno.
 Estado contemporáneo.
 Estado nación, una entidad política definida, según algunas escuelas de la ciencia política.
 Estado absoluto
 Estado liberal.
 Estado democrático.
 Estado de derecho.
 Estado social.
 Estado del bienestar o Estado providencia (Welfare state).
 Estado confesional
 Estado laico.
 Estado aconfesional.
 Estado totalitario.
 Estado autoritario.
 Estado burocrático-autoritario.
 Estado fascista.
 Nuevo Estado:
 Estado Novo
 Nuevo Estado Nacional
 Estado socialista.
 Estado burgués.
 Estado popular.
 Estado proletario.
 Estado revolucionario.
 Estado fallido.
 Estado mínimo
 Narco-Estado.
 Estado de partidos o partitocracia.
 Estado soberano, el que cuenta con reconocimiento internacional.

Denominaciones que califican al Estado desde el punto de vista de la organización territorial: 
 Estado unitario.
 Estado federal o federación.
 Estados federados, las entidades subnacionales en que se divide una federación.
 Estado confederal o confederación.
 Estado regional o Estado de las autonomías.
 Estado integral, en la II República Española.

Denominaciones que califican al Estado a partir de una filosofía política:
 Estado agustiniano
 Estado tomista
 Estado maquiavélico
 Estado hobbesiano
 Estado rousseauniano
 Estado kantiano
 Estado jeffersoniano
 Estado hegeliano

Ejército 
 Estado Mayor
 Estado Mayor Central,organismo superior en el Ejército y en la Armada.
 Estado Mayor General,conjunto de jefes y oficiales del Estado Mayor y de los demás cuerpos y servicios auxiliares, que constituyen el cuartel general y la secretaría de campaña del general que ejerce el mando superior sobre las tropas en operaciones.

Ciencias de la computación 
 Estado, configuración de información de un programa o máquina.

Metrología
Estado (medida de longitud), medida longitudinal tomada de la estatura regular del hombre, que se usaba para apreciar alturas o profundidades, y solía calcularse en siete pies.
Estado (medida de superficie), medida de superficie que tenía 49 pies cuadrados.

Esgrima
Estado (esgrima), disposición y figura en que queda el cuerpo después de haber herido, reparado o desviado la espada del contrario.

Ciencia y tecnología
 Estado del arte

Calles
Calle Estado, en Santiago de Chile (Chile).
Calle Estado, en Rancagua (Chile).